Matterhorngletscher steht für:

 Matterhorngletscher in der Nähe des Matterhorns
  Klein Matterhorngletscher in der Nähe des Klein Matterhorns
 Matterhorn-Gletscher in der Antarktis